Jaburek ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothea Jaburek (* ≈1978), österreichische Jazzsängerin
 Franz Jaburek († 1945), österreichischer Fußballspieler
 Gerd Jaburek (* 1977), österreichischer Opernsänger (Tenor)